Турнир в группе С в рамках 62-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Венгрии.

Турнир

Предварительный раунд

Группа A

Итоговая таблица

Группа B

Итоговая таблица

Матчи за 5-8 места 
(с учетом результатов личных встреч в предварительном раунде)

Итоговая таблица

Финальный раунд 
(с учётом результатов личных встреч в предварительном раунде)

Итоговая таблица

Итоговое положение команд

Переходы

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1998
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1998
 Группа D чемпионата мира по хоккею с шайбой 1998

Ссылки 

 hockeyarchives.info 

2